Weidenbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Weidenbach, Rhein-Lahn – kommun i Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz, 
 Weidenbach, Vulkaneifel – kommun i Kreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Weidenbach, Ansbach – kommun i Landkreis Ansbach, Bayern, Regierungsbezirk Mittelfranken,

Österrike 

 Weidenbach (Niederösterreich), vattendrag,